Als Europameisterschaft 2006 oder EM 2006 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2006 stattfanden:

 American-Football-Europameisterschaft der Junioren 2006 in Schweden
 Badminton-Europameisterschaft 2006 in Den Bosch (Niederlande)
 Badminton-Mannschaftseuropameisterschaft 2006 in Thessaloniki (Griechenland)
 Biathlon-Europameisterschaften 2006 in Langdorf (Deutschland)
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2006 in Cēsis (Lettland)
 Bob-Europameisterschaft 2006 in St. Moritz (Schweiz)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2006 in San Giorgio su Legnano (Italien)
 Curling-Europameisterschaft 2006 in Basel (Schweiz)
 Curling-Mixed-Europameisterschaft 2006 in Claut (Italien)
 Dreiband-Europameisterschaft 2006 in Antalya (Türkei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2006 in Lyon (Frankreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2006 in Hamar (Norwegen)
 Faustball-Europameisterschaft 2006 in Linz (Österreich)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2006 Unterhaugstett (Deutschland)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 2006 in Grieskirchen (Österreich)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2006 in Grieskirchen (Österreich)
 Fechteuropameisterschaften 2006 in Izmir (Türkei)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2006 in Portugal
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2006 in Polen
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2006 in Luxemburg
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2006 in der Schweiz
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2006 in Władysławowo (Polen)
 Handball-Europameisterschaft der Männer 2006 in der Schweiz
 Handball-Europameisterschaft der Frauen 2006 in Göteborg, Malmö, Skövde und Stockholm (Schweden)
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer 2006 in Österreich
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2006 in Estland
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2006 in Eindhoven (Niederlande)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Damen 2006 in Eindhoven (Niederlande)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2006 in Lugano (Schweiz)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2006 in Lugano (Schweiz)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2006 in Cassano d’Adda (Italien)
 Judo-Europameisterschaften 2006 in Tampere (Finnland)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2006 in Račice u Štětí (Tschechien)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2006 in L’Argentière-la-Bessée (Frankreich)
 Karate-Europameisterschaft 2006 in Stavanger (Norwegen)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 2006 in Göteborg (Schweden)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 2006 in Budapest (Ungarn)
 Motorrad-Europameisterschaft 2006
 Orientierungslauf-Europameisterschaften 2006 in Otepää (Estland)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 2006 in Umhausen (Deutschland)
 Rennrodel-Europameisterschaften 2006 in Winterberg (Deutschland)
 Poolbillard-Europameisterschaft 2006 in Brandenburg an der Havel (Deutschland)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2006 in Kiew (Ukraine)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2006 in Moskau (Russland)
 Ringer-Europameisterschaften 2006 in Moskau (Russland)
 Schwimmeuropameisterschaften 2006 in Budapest (Ungarn)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2006 in Helsinki (Finnland)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2006 in Krynica-Zdrój (Polen)
 Skeleton-Europameisterschaft 2006 in St. Moritz (Schweiz)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2006 in Constanța (Ungarn)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2006 in Riga (Lettland)
 Squash-Europameisterschaft 2006 in Budapest (Ungarn)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2006 in Wien (Österreich)
 Taekwondo-Europameisterschaften 2006 in Bonn (Deutschland)
 Turn-Europameisterschaften 2006 in Volos (Griechenland)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2006 in Den Haag (Niederlande)
 Wasserball-Europameisterschaft 2006 in Belgrad (Serbien)

!Europameisterschaft 2006
2006